HMS Gibraltar je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Gibraltar (1711) 
 HMS Gibraltar (1754) 
 HMS Gibraltar (1779) 
 HMS Gibraltar (1780) 
 HMS Gibraltar (1860) 
 HMS Gibraltar (1892) 
 HMS Gibraltar (1943)

Gibraltar